Le syndicat national des mineurs peut faire référence à :

 L'union nationale des mineurs (Royaume-Uni)
 Au syndicat national des mineurs (Afrique du Sud)

Industrie minière par pays